West Branch ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 West Branch (Iowa), im Cedar und im Johnson County
 West Branch (Michigan)
 West Branch (New York)
 West Branch (Pennsylvania)
 West Branch (Vermont)

in Kanada:
 West Branch (New Brunswick)

Siehe auch:
 West Branch Township